Sezona Formule 1 1971 je bila dvaindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 6. marca 1971 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 3. oktobra 1971 z enajsto dirko sezone za Veliko nagrado ZDA. Dirkaški naslov je osvojil Britanec Jackie Stewart, moštvenega pa Tyrrell.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1971.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe

1971
1971 v športu